Reinøya is de naam van meerdere eilanden in het noorden van Noorwegen:

 Reinøya (Troms), eiland in de provincie Troms
 Reinøya (Måsøy), eiland in de gemeente Måsøy in Finnmark
 Reinøya (Porsanger), eiland in de gemeente Porsanger in Finnmark
 Reinøya (Sør-Varanger), eiland in de gemeente Sør-Varanger in Finnmark.